F.A.M.E. — премия любителей программ для взрослых.
 F.A.M.E. (песня) — дуэт Дэвида Боуи и Джона Леннона
 F.A.M.E. (альбом) — альбом Криса Брауна.